Афори́зм (от  краткое изречение) — оригинальная законченная мысль, изречённая и записанная в лаконичной запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми.

В афоризме достигается предельная концентрация непосредственного сообщения и того контекста, в котором мысль воспринимается окружающими слушателями или читателем.

Примеры афоризмов 
Выразительность афоризма возрастает при уменьшении числа слов; около 3/4 всех афоризмов состоят из 3—5 слов. Афоризмы рождаются как в контексте научных, философских, художественных произведений, так и самостоятельно:
 «Бездарность легче прощают человеку, чем талант» (Эмиль Кроткий);
 «Глазомер, быстрота, натиск». Этими словами А. В. Суворов в своей работе «Наука побеждать» (1796, первое издание — 1806) определил «три воинских искусства». Афоризм использовал А. П. Чехов в рассказе «Жена» (1892).
 «Глупы из скандалистов оба» (И. А. Крылов);
 «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть» (Сократ).
 Мольер ввёл это изречение в свою комедию «Скупой» (1668), пятая сцена третьего акта.
 «Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте);
 «Знание — сила» (; приписывается Фрэнсису Бэкону);
 «Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало» (Мишель де Монтень);
 «Наука побеждать». Заглавие руководства для боевой подготовки войск, написанное  А. В. Суворовым. Заглавие дано первым издателем Антоновским в 1806 году.
 «Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех» (Франсуа де Ларошфуко);
 «Жизнь прекрасна, если научишься жить» (Менандр)
 «Обман — это месть ума глупости» (Казанова)
 «Афоризм — это мысль, заставляющая нас мыслить по новому» (Аркадий Давидович) 

Высказывание Л. Вовенарга «Вырази ложную мысль ясно, и она сама себя опровергнет» как нельзя лучше характеризует одну из особенностей жанра.

Признанные авторы афоризмов 
 Сакья-пандита — средневековый тибетский учёный и писатель XIII века. Поэтические афоризмы из его «Драгоценной сокровищницы назидательных речений» были чрезвычайно популярны в Тибете и Монголии, а многие из них стали народными пословицами.
 Шота Руставели — грузинский государственный деятель и поэт XII века, автор хрестоматийной эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре»
 Хуан Мануэль — средневековый испанский писатель XIV века. Вторая, третья и четвёртая части его знаменитой книги «Граф Луканор» (1335) — собрание афоризмов и изречений.
 Франсуа VI де Ларошфуко — результатом обширного жизненного опыта Ларошфуко явились его «Максимы» (Maximes) — сборник афоризмов, составляющих цельный кодекс житейской философии. Очень высоко и чисто литературное значение «Максим».

XIX и XX век 
В конце XIX и в XX веке известными афористами были:

 Оскар Уайльд
 Фридрих Ницше
 Гильберт Честертон
 Джордж Бернард Шоу
 Станислав Ежи Лец
 Карл Краус
 Михаил Туровский
 Эмиль Мишель Чоран
 Эдмон Жабес
 Малькольм де Шазаль
 Анджей Маевский
 Александр Вулкотт
 Фаина Раневская
 Леонард Луис Левинсон
 сэр Уинстон Черчилль

XXI век 

 Владимир Жириновский
 Виктор Черномырдин
 Аркадий Давидо́вич

См. также 

 Дельфийские максимы
 Крылатая фраза
 Пословица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья об афоризме в «Литературной энциклопедии»

Литературные жанры
Литературные формы
Жанры фольклора
Паремиология